Messing
 ist der Name einer Legierung aus Kupfer und Zink, siehe Messing
 ist ein Dorf in England

Messing ist der Familienname folgender Personen:
 Debra Messing (* 1968), Schauspielerin
 Joachim Messing (1946–2019), deutsch-US-amerikanischer Mikrobiologe
 Keegan Messing (* 1992), Eiskunstläufer
 Stanislaw Adamowitsch Messing (poln.: Stanisław Adamowicz Messing; 1890–1937), polnischer Revolutionär und sowjetischer Tscheka-Führer
 Tobias Messing (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Volker Messing (* 1975), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof
 Wilhelm Messing (1857–1927), deutscher General der Infanterie
 William Messing, US-amerikanischer Mathematiker
 Wolf Messing, Hellseher und Hypnotiseur

Siehe auch:

 Messingen